Saint-Oyen ist der Name mehrerer Orte in Mitteleuropa, benannt nach dem heiligen Eugendus von Condat:
 Saint-Oyen (Aostatal), italienische Gemeinde in der autonomen Region Aostatal
 Saint-Oyen (Savoie), französische Gemeinde im Département Savoie
 Saint-Oyen, französischer Ort an der Saône und Teil der Gemeinde Montbellet im Département Saône-et-Loire

Siehe auch:
 Saint-Oyens, Gemeinde im Kanton Waadt (Schweiz)